Райнфельден () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района Лёррах. Население составляет 32 330 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,84 км². Официальный код — 08 3 36 069.

Город подразделяется на 7 районов.

Города-побратимы 
  Вейл-оф-Гламорган (), Уэльс
  Людвигсфельде (), Германия
  Мускрун (, ), Бельгия
  Райнфельден (), Швейцария
  Фекан (), Франция
  Энья (, ), Италия

Фотографии

Известные уроженцы 

 Рихард Курт (1908–1970), кондитер
 Анне-Софи Муттер (род. 1963), скрипачка 
 Рауль Петретта (род. 1997), футболист 

 Юрген Унтерманн (1928–2013), лингвист, филолог
 Андреас Хайманн (род. 1992), шахматист

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга